Der Name Perikles oder Pericles bezeichnet
 einen männlichen Vornamen, siehe Perikles (Vorname)
 den athenischen Staatsmann Perikles
 dessen unehelichen Sohn, den athenischen Feldherrn Perikles (Feldherr)
 Perikles von Lydien, einen spätantiken Philosophen (5. Jahrhundert) 
 ein teils William Shakespeare zugeschriebenes Theaterstück mit dem Titel Perikles, Prinz von Tyrus
 die schwedische Dansband Perikles (Band)
 Pericles (Schiff, 1908), ein Passagierschiff